Boris Zaïtsev (en ) est le nom de plusieurs personnalités :
 Boris Zaïtsev (1881-1972), écrivain et dramaturge russe
 Boris Zaïtsev (1937-2000), joueur de hockey sur glace russe